Вандзеляк — українське прізвище. Відомі носії:
 Вандзеляк Галина Володимирівна — українська журналістка, літераторка. Член НСЖУ (1990).

Примітки